Étrépilly kan syfta på:
 Étrépilly, Aisne
 Étrépilly, Seine-et-Marne